

Localités 
Bussac, commune française du département de la Dordogne.
Bussac-Forêt, commune française du département de la Charente-Maritime.
Bussac-sur-Charente, commune française du département de la Charente-Maritime.

Voir aussi
La gare de Bussac est une gare ferroviaire rurale située dans le département de la Charente-Maritime.

Homonymie de toponyme